Piontkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Andrejewitsch Piontkowski (* 1940), russischer Wissenschaftler, politischer Schriftsteller und Kommentator
 Gabriela Piontkowski (* 1968), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft